Сто́я:
 Стоя (стоицизм) — античная философская школа.
 Стоя (стоа) — в античной архитектуре — длинная галерея-портик, обычно с одним-двумя рядами колонн и со стеной по одной из длинных сторон.
 Стоя — сценическое имя американской порноактрисы и модели Джессики Стоядинович (род. 1986).
 Стоя — сценическое имя югославской и сербской певицы в стиле турбо-фолк Стоянки Новакович (род. 1972).

См. также